Da’an Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Da'an Xiang (socken i Kina), Hunan, 
 Da'an (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar